Haparanda kan syfta på:

 Haparanda kommun –  en kommun i Norrbottens län 1971–
 Haparanda – en tätort i Norrbotten och centralort i Haparanda kommun
 Haparanda köping – en tidigare köping i Nedertorneå socken 1821–1842
 Haparanda stad – en tidigare kommun i Norrbottens län 1842/1863–1970
 Haparanda församling –  en församling i Norra Norrbottens kontrakt i Luleå stift 2010–
 Haparanda kyrka – en kyrkobyggnad i Haparanda
 Nedertorneå-Haparanda distrikt – ett distrikt i Haparanda kommun och Norrbottens län 2016–
 Haparanda tingsrätt – en tingsrätt i Norrbottens län 1971–
 Haparanda skärgård –  en nationalpark i Sverige belägen i skärgården i Haparanda kommun
 Haparanda högre allmänna läroverk – ett läroverk i Haparanda verksamt från 1833 till 1968
 Haparanda SKT – en sportklubb i Haparanda
 Haparanda Tornio BF – en tidigare bandyklubb i Haparanda
 Haparanda-Torneå PV – en bandyklubb